Кенг-Кюёль ( — широкое озеро) — название населённых пунктов в Якутии, Россия:
 
 Кенг-Кюёль — село в Абыйском улусе.
 Кенг-Кюёль — село в Верхневилюйском улусе.
 Кенг-Кюёль — упразднённый в 1986 году сельский населённый пункт Алазейского наслега Среднеколымского улуса